Nicolaas Pierson (politicus) (1839-1909), Nederlands econoom en politicus; minister-president 1897-1901
 Niek Pierson (1953-2007), Nederlands ondernemer